Гюден () — французская фамилия. Известные носители:
 Гюден, Анриэтта (1825—1898) — французская художница-маринистка, дочь Теодора Гюдена.
 Гюден, Теодор (1802—1880) — французский художник-маринист.
 Гюден де ла Бардельер, Пьер Сезар (1775—1855) — наполеоновский дивизионный генерал, барон, воевал в Испании.
 Гюден де ла Бренеллери, Поль-Филипп (1738—1812) — писатель, драматург и биограф 
 Гюден де ла Саблоньер, Сезар Шарль Этьен (1768—1812) — наполеоновский дивизионный генерал, граф, участник войны 1812 года.
 Гюден, Этьен (фр.; 1734—1819) — французский дивизионный генерал.

См. также